Phalangeroidea är en överfamilj av pungdjur som ingår i ordningen fåframtandade pungdjur. Standardverket Mammal Species of the World (2005) sammanfattar djurgruppen med överfamiljen Petauroidea i underordningen Phalangeriformes.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Fåframtandade pungdjur
Phalangeroidea